

Patronyme 

 Dalil Benyahia (né en 1990), footballeur algéro-suédois ;
 Farida Benyahia, magistrate algérienne ;
 Inès Benyahia (née en 2003), footballeuse française ;
 Michaël Benyahia (né en 2000), pilote automobile marocain ;
 Mohamed Seddik Benyahia (1932-1982), homme politique algérien ;
 Mohamed Benyahia (né en 1992), footballeur franco-algérien ;
 Odile Benyahia-Kouider (née en 1966), journaliste et auteur française ;
 Racim Benyahia (né en 1987), auteur de bande dessinée algérien ;
 Samta Benyahia (née en 1949), artiste franco-algérienne.

Toponymes 

 Benyahia Abderrahmane :  commune de la wilaya de Mila en Algérie.